

Крупнейшие города 
Население крупнейших городов Кубы по данным переписи 1991 года и оценок 2005 и 2011 года. Жирным шрифтом выделены административные центры провинций.

{| class="standard"  align=center
|-----
|colspan="6" align="center" bgcolor="#DC143C" | Города Кубы
|-----
|rowspan="2" align="center" bgcolor="#1E90FF" | Номер п/п || rowspan="2" align="center" bgcolor="#1E90FF" | Город || colspan="3" align="center" bgcolor="#1E90FF" | Население ||  rowspan="2" align="center" bgcolor="#1E90FF" | Провинция|-----
|align="center" bgcolor="#1E90FF" | Перепись 1991 || align="center" bgcolor="#1E90FF" | Оценка 2005 || align="center" bgcolor="#1E90FF" | Оценка 2011|-----
|align=right | 1 || Гавана || align=right | 2 143 406 || align=right | 2 181 324 || align=right | 2 125 977 || Гавана
|-----
|align=right | 2 || Сантьяго-де-Куба || align=right | 443 149 || align=right | 447 592 || align=right | 443 006 || Сантьяго-де-Куба
|-----
|align=right | 3 || Камагуэй || align=right | 288 760 || align=right | 309 174 || align=right | 310 387 || Камагуэй
|-----
|align=right | 4 || Ольгин || align=right | 241 060 || align=right | 283 448 || align=right | 294 011 || Ольгин
|-----
|align=right | 5 || Гуантанамо || align=right | 217 484 || align=right | 222 645 || align=right | 221 262 || Гуантанамо
|-----
|align=right | 6 || Санта-Клара || align=right | 206 996 || align=right | 219 660 || align=right | 220 020 || Вилья-Клара
|-----
|align=right | 7 || Лас-Тунас || align=right | 129 483 || align=right | 158 475 || align=right | 167 582 || Лас-Тунас
|-----
|align=right | 8 || Баямо || align=right | 141 222 || align=right | 159 448 || align=right | 163 737 || Гранма
|-----
|align=right | 9 || Сьенфуэгос || align=right | 139 200 || align=right | 156 863 || align=right | 161 002 || Сьенфуэгос
|-----
|align=right | 10 || Пинар-дель-Рио || align=right | 104 600 || align=right | 153 028 || align=right | 159 970 || Пинар-дель-Рио
|-----
|align=right | 11 || Матансас || align=right | 121 547 || align=right | 137 409 || align=right | 140 469 || Матансас
|-----
|align=right | 12 || Сьего-де-Авила || align=right | 104 060 || align=right | 118 875 || align=right | 122 596 || Сьего-де-Авила
|-----
|align=right | 13 || Санкти-Спиритус || align=right | 98 642 || align=right | 111 670 || align=right | 114 393 || Санкти-Спиритус
|-----
|align=right | 14 || Мансанильо || align=right | 109 471 || align=right | 105 505 || align=right | 102 717 || Гранма
|-----
|align=right | 15 || Карденас || align=right | 79 028 || align=right | 94 431 || align=right | 98 243 || Матансас
|-----
|align=right | 16 || Пальма-Сорьяно || align=right | 80 849 || align=right | 78 761 || align=right | 77 215 || Сантьяго-де-Куба
|-----
|align=right | 17 || Моа || align=right | 50 898 || align=right | 61 324 || align=right | 65 503 || Ольгин
|-----
|align=right | 18 || Маяри || align=right | 66 339 || align=right | 66 133 || align=right | 65 292 || Ольгин
|-----
|align=right | 19 || Нуэва-Херона || align=right | 17 200 || align=right | 59 580 || align=right | 60 879 || Хувентуд
|-----
|align=right | 20 || Контрамаэстре || align=right | 55 123 || align=right | 59 729 || align=right | 60 398 || Сантьяго-де-Куба
|-----
|align=right | 21 || Консоласьон-дель-Сур || align=right | 47 107 || align=right | 56 477 || align=right | 59 230 || Пинар-дель-Рио
|-----
|align=right | 22 || Колон || align=right | 54 220 || align=right | 58 592 || align=right | 59 065 || Матансас
|-----
|align=right | 23 || Флорида || align=right | 51 827 || align=right | 57 888 || align=right | 58 870 || Камагуэй
|-----
|align=right | 24 || Артемиса || align=right | 54 805 || align=right | 57 592 || align=right | 57 800 || Артемиса
|-----
|align=right | 25 || Морон || align=right | 50 467 || align=right | 55 565 || align=right | 56 588 || Сьего-де-Авила
|-----
|align=right | 26 || Пуэрто-Падре || align=right | 58 571 || align=right | 57 246 || align=right | 56 290 || Лас-Тунас
|-----
|align=right | 27 || Гуинес || align=right | 59 126 || align=right | 55 138 || align=right | 53 261 || Маябеке
|-----
|align=right | 28 || Тринидад || align=right | 49 660 || align=right | 51 994 || align=right | 51 938 || Санкти-Спиритус
|-----
|align=right | 29 || Сан-Луис || align=right | 45 132 || align=right | 50 107 || align=right | 51 406 || Сантьяго-де-Куба
|-----
|align=right | 30 || Сан-Кристобаль || align=right | 41 350 || align=right | 48 042 || align=right | 49 867 || Артемиса
|-----
|align=right | 31 || Хагуэй-Гранде || align=right | 39 309 || align=right | 47 399 || align=right | 49 698 || Матансас
|-----
|align=right | 32 || Сан-Хосе-де-лас-Лахас' || align=right | 44 342 || align=right | 48 432 || align=right | 49 150 || Маябеке
|-----
|align=right | 33 || Пласетас || align=right | 50 416 || align=right | 49 755 || align=right | 48 584 || Вилья-Клара
|-----
|align=right | 34 || Сагуа-ла-Гранде || align=right | 56 962 || align=right | 49 942 || align=right | 47 097 || Вилья-Клара
|}

 Другие города 
 Алькисар, 32 501
 Баракоа, 39 190
 Батабано, 25 664
 Баута, 45 509
 Бехукаль, 25 425
 Варадеро, 27 170
 Гуанахай, 28 429
 Гуира-де-Мелена, 37 838
 Каймито, 36 813
 Мадруга, 30 640
 Мелена-дель-Сур, 20 386
 Нуэва-Пас, 24 277
 Нуэвитас, 44 882
 Сан-Антонио-де-лос-Баньос, 46 300
 Санта-Крус-дель-Норте, 32 576
 Санто-Доминго, 53 840
 Тарара
 Хобабо, 20 309

 Примечания 

 Ссылки 
 15 крупнейших городов Кубы  на сайте mongabay.com

 
Куба